Ципріан Годебський (скульптор)
 Ципріан Годебський (письменник)

Також 
 Годебський
Сторінки зі списками однофамільців-тезок